Mazatlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mazatlán, Guerrero, ort, Chilpancingo de los Bravo, 
 Mazatlán, ort, Sinaloa, 
 Mazatán, Sonora, ort, 
 Mazatlán (kommun), Sinaloa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar